Kanton Saint-Louis může být:

 Kanton Saint-Louis (Guadeloupe) – bývalý francouzský kanton v zámořském departementu Guadeloupe
 Kanton Saint-Louis (Haut-Rhin) – francouzský kanton v departementu Haut-Rhin